A2A steht für:
 A2A (Unternehmen), italienisches Energieversorgungsunternehmen 
 Air-to-Air, das Fotografieren von Flugzeugen/Helikoptern aus anderen Flugzeugen/Helikoptern heraus 
 Application-to-Application 
 Administration-to-Administration

A2A